

Sigle 
 Proteina di Tamm-Horsfall – proteina presente nelle urine
 Tetraidropirano
 Tabacco Heating Product - un dispositivo che impiega il riscaldamento per far assumere nicotina al consumatore

Codici 
 THP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thermopolis Municipal (Stati Uniti)